Халилова — женская форма фамилии .
 Халилова, Анасы Хыдыр кызы (1921—1993) — депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва от Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Халилова, Гюльяз Махмуд кызы — депутат Верховного Совета СССР 10-го созыва от Азербайджанской ССР.
 Халилова, Кузигуль (род. 1931) — депутат Верховного Совета СССР 9-го и 10-го созывов от Таджикской ССР.
 Халилова, Мавлюдахон — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
 Халилова, Севиль Рза кызы (1953—2011) — азербайджанская актриса театра и кино.
 Халилова, Солмаз Муса кызы (род. 1942) — слесарь-электромонтажница завода «Бакэлектроавтомат», народный депутат СССР.
 Халилова, Франгиз Мамедали кызы — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва от Азербайджанской ССР.
 Халилова, Ханум Гаджи кызы (1903—1984) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Халилова, Шукюфа Ханкиши кызы — депутат Верховного Совета СССР 10-го и 11-го созывов от Азербайджанской ССР.